Andoni Zubizarreta Urreta (Vitoria, 1961. október 23. –) baszk származású spanyol válogatott labdarúgókapus.

Pályafutása
Zubizarreta 1979-ben kezdte pályafutását az Alavés csapatánál. Egy évvel később az Athletic Bilbaóhoz szerződött, ahol egészen 1986-ig játszott. A baszk csapattal két bajnoki címet is szerzett: 1983-ban és 1984-ben. Innen szerződött a Barcelonához, ahol 1986 és 1994 között négy bajnoki címet szerzett, és 1992-ben a BEK-serleget is elhódították. 1994-től négy évet még a Valenciánál játszott, majd befejezte pályafutását. Összesen 622 bajnoki mérkőzésen védett, s ez rekord a spanyol bajnokságban.

A válogatottal 1985 és 1998 között 126 mérkőzést játszott, ez szintén spanyol rekordnak számít. Ott volt négy egymást követő világbajnokságon (1986, 1990, 1994, 1998) és két Európa-bajnokságon (1988, 1996). Az 1998-as világbajnokság Nigéria elleni csoportmeccsén súlyos hibát követett el: Garba Lawal beadását a saját kapujába juttatta. Többek között ennek volt köszönhető, hogy Spanyolország nem jutott tovább a csoportból. Amikor a csoportkör véget ért, Zubizarreta nem csak a válogatottságtól vonult vissza, hanem bejelentette aktív pályafutásának befejezését is.

Játékos-pályafutását követően évekig volt az Athletic Bilbao sportigazgatója. Ezután szakkommentátorként dolgozott.

2010 nyarától az FC Barcelona technikai igazgatója volt, aki az igazolások lebonyolításával foglalkozott. Szerződése 3 évre szólt. 2015-ig töltötte be. Később az Olympique de Marseillenél volt sportigazgató és szakkommentátor.

Sikerei, díjai

Athletic Bilbao
La Liga bajnok: 1982–1983, 1983–1984
Spanyol kupa győztes: 1983–1984
Spanyol szuperkupa győztes: 1984

Barcelona
La Liga bajnok : 1990–1991, 1991–1992, 1992–1993, 1993–1994 
Spanyol kupa győztes: 1987–1988, 1989–1990
Spanyol szuperkupa győztes: 1991, 1992
BL győztes : 1991–1992
KEK győztes : 1988–1989
Szuperkupa győztes : 1992

Egyéni
 Don Ballon-díj : 1987
Zamora-díj : 1986–1987

Statisztikái

Klubcsapatokban

A válogatottban

Jegyzetek

Források 

Spanyol labdarúgók
A Barcelona labdarúgói
Az Athletic Bilbao labdarúgói
A Valencia labdarúgói
Labdarúgókapusok
Az 1984-es Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1986-os világbajnokság labdarúgói
Az 1988-as Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1990-es világbajnokság labdarúgói
Az 1994-es világbajnokság labdarúgói
Az 1996-os Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
Baszk labdarúgók
1961-ben született személyek
A Deportivo Alavés labdarúgói
Élő személyek
A La Liga labdarúgói